Eerste klasse 2014/2015 – 112. edycja Mistrzostw Belgii w piłce nożnej mężczyzn. Rozgrywki rozpoczęły się 27 lipca 2014 roku, a zakończyły 31 maja 2015. Tytułu mistrzowskiego bronił . Pierwszy w historii tytuł zdobyła drużyna .

Drużyny

Uczestniczące drużyny

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie, sponsorzy

Zmiany trenerów

Sezon zasadniczy

Tabela

Wyniki

Baraże o mistrzostwo 
Punkty zdobyte w sezonie zasadniczym zostały podzielone przez 2 (i zaokrąglone) przed rozpoczęciem play-offów. W rezultacie drużyny wystartowały z następującym dorobkiem punktowym przed playoffami: 
 Club Brugge – 31 pkt 
 KAA Gent  – 29 pkt
 RSC Anderlecht  – 29 pkt
 Standard Liège  – 27 pkt
 Kortrijk – 26 pkt
 Charleroi – 25 pkt

Tabela

Wyniki

Baraże o Ligę Europy 
W grupie A znajdują się drużyny z miejsc 7, 9, 12, 14. Drużyny z miejsc 8, 10, 11, 13 znajdują się w grupie B.

Grupa A

Grupa B

Finał barażu 

  wygrało w dwumeczu 4:3 i awansowało do finału baraży o Ligę Europy

Dwumecz o Ligę Europy 

  wygrało w dwumeczu 3:2 i awansowało do II rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy 2015/2016.

Baraż o Eerste klasse 
Drużynie, która zakończyła sezon zasadniczy na 15. miejscu () doliczono 3 pkt na początku barażu.

Mecze w tabeli zostały rozegrane w kolejności od lewej do prawej.

Rundę finałową Tweende klasse 2014/2015 wygrała drużyna

Statystyki

Najlepsi strzelcy

Hat tricki 

4 – zawodnik strzelił w meczu 4 bramki

Przypisy 

2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii
2014 w Belgii
2015 w Belgii